Ariño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ariño (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Ariño (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar